Musée gallo-romain (dt.: Gallo-Römisches Museum) ist die französische Bezeichnung für ein Museum, das sich mit der keltischen und römischen Geschichte Frankreichs oder Belgiens beschäftigt, datunter:

 Musée gallo-romain d’Aoste im Département Isère, Frankreich
 Musée gallo-romain de Tongres, siehe Gallo-Römisches Museum Tongeren in der Provinz Limburg, Belgien
 Musée gallo-romain de Fourvière, siehe Lugdunum (Museum) in Lyon, Frankreich
 Musée gallo-romain de Sisteron, siehe Musée Gallo-Romain (Sisteron) in Sisteron, Frankreich